Kunstpavillon ist eine Bezeichnung für Kunsthalle. Sie wird für folgende Objekte verwendet:

 Kunstpavillon Aurich im Teehäuschen am Ellernfeld
 Kunstpavillon Bonn im kurfürstlichen Gärtnerhaus
 Kunstpavillon Eisenach
 Kunstpavillon Esbjerg
 Kunstpavillon Heringsdorf
 Kunstpavillon München im Alten Botanischen Garten
 Tiroler Kunstpavillon in Innsbruck
 Kunstpavillon Soest 
 Kunstpavillon Zagreb